Carl Wölfel ist der Name folgender Personen:

* Carl Wölfel (Baumeister) (Johann Carl Wölfel; 1833–1893), deutscher Baumeister und Baubeamter 
 Carl Wölfel (Baustoffunternehmer), deutscher Baustoffunternehmer im Fichtelgebirge, Gründer von Grasyma 
 Carl Wölfel (Bergbauunternehmer) (1892–1973), deutscher Bergbauunternehmer im Schwarzwald